Reizilan dos Santos, conhecido artisticamente como Reizilan (Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 1955) é um cantor, instrumentista, compositor, produtor, violonista clássico e popular brasileiro. É filho da cantora Creusa Cartola, filha adotiva do casal Cartola e Deolinda.

Biografia 
Reizilan estudou música nas seguintes instituições:Curso Musical Costa Netto, Escola de Música Villa-Lobos, Faculdade de Música na Unisuam e Conservatório Brasileiro de Música.

Conviveu com o avô, finalizando algumas de suas composições inacabadas, deste foram recolhidas por sua mãe.

Discografia

Samba, poesia e amor (2006) Mancha Produções CD

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)